Huska steht für
 Huska (Fluss), einen Fluss in der Ukraine
 den sorbischen Namen von Gaußig, Gemeinde Doberschau-Gaußig, Sachsen

Huska oder Húska ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Húska (* 1997), slowakischer Eishockeytorwart
 Martin Húska († 1421), tschechischer Prediger und radikaler Kirchenreformator
 Ryan Huska (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler und aktueller -trainer

Siehe auch:
 Huszka